Просви́рнин — русская фамилия, образованная от слова просвира.

Известные носители 
 
 Просвирнин, Анатолий Иванович (в монашестве Иннокентий; 1940—1994) — архимандрит Русской православной церкви, церковный историк, археограф, филолог, редактор и педагог.
 Просвирнин, Егор Александрович (1986—2021) — российский публицист, деятель русского национализма.
 
 Просвирнин, Лев Владимирович (1826—1995) — советский инженер-конструктор.
 Просвирнин, Михаил Андреевич (1912—1973) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Просвирнин, Роман Владимирович (род. 1975) — российский кинорежиссёр.
 Просвирнин, Сергей Геннадьевич (род. 1970) — российский биатлонист.
 Просвирнин, Юрий Георгиевич (1946—2016) — профессор, доктор юридических наук